Horby (ukrainisch ; russische Entsprechung Gorby/Горбы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Horby (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Horby (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Horby (Kosowa)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Horby (Kryschopil)